Příjmení Weinberger nosí více osobností:

 Caspar Weinberger (1917–2006), americký politik
 Jaromír Weinberger (1896–1967), česko-americký hudební skladatel
 Švanda dudák (Weinberger), opera
 Jiří Weinberger (* 1946), český básník, textař, esejista, analytik a konzultant
 Ota Weinberger (1919–2009), český právní filosof a logik
 Peter J. Weinberger (* 1942), americký informatik

Německá příjmení
Židovská příjmení